Bauernschule steht für folgende (Aus-)Bildungsstätten:

 Badische Bauernschule
 Schwäbische Bauernschule